Belmer ist der Familienname folgender Personen:
 Jaap Belmer (1886–1936), niederländischer Ringer
 Johannes Daniël Belmer (1827–1909), niederländischer Maler
 Piet Belmer (1892–1979), niederländischer Gewichtheber
 Thea Belmer (* 1941), niederländische Turnerin

Siehe auch:
 Bellmer